La Nuit de Noël est le titre de plusieurs œuvres :
 La Nuit de Noël, opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov d'après Nicolas Gogol ;
 La Nuit de Noël (Ночь пе́ред Рождество́м), film de Ladislas Starewitch de 1913 d'après Nicolas Gogol ;
 La Nuit de Noël (Night of the Meek), épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension (saison 2).